La rue Guillaume-Apollinaire peut faire référence à :
 la rue Guillaume-Apollinaire à Lille ;
 la rue Guillaume-Apollinaire à Paris.

Guillaume-Apollinaire